Мануи́ловка — топоним на Украине, названные именем советского деятеля Дмитрия Мануильского:

 Мануиловка — прежнее название села Першотравневое в Двуречанском районе Харьковской области.
 Мануиловка — до 2016 года название посёлка Григоровка в Дергачёвском районе Харьковской области.
 Мануиловка — железнодорожная станция Донецкой железной дороги.

См. также 
Мануйловка